Andrés Gómez ha battuto in finale Andre Agassi 6-3 2-6 6-4 6-4.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Open di Francia 1990